Грачаница:

 Грачаница (Косово) — город в Косове, сербский анклав, центром которого является монастырь Грачаница.
 Грачаница (город, Босния и Герцеговина) — город на северо-востоке Боснии и Герцеговины.
 Грачаница (община, Босния и Герцеговина) — община на северо-востоке Боснии и Герцеговины.
 Монастырь Грачаница — сербский православный монастырь, находящийся в сербском анклаве Грачаница в автономной области Косово, близ города Приштина.